Formal methods é um EP de Samuel Jerónimo.

Alinhamento 
 "Formal methods #1" - (02:05)
 "Formal methods #2" - (07:08)
 "Formal methods #3" - (11:58)

Créditos 
 Composição: Samuel Jerónimo
 Músicos: Coro Vecchia Línea
 Design: Iara Zeferino
 Capa: Iara Zeferino
 Gravado ao vivo em Roma, Setembro de 2007

Álbuns de Samuel Jerónimo